Martin-Pierre Foäche (1728-1816), négociant et armateur français, frère de Stanislas
 Pierre Arthur Foäche (1871-1967), peintre et affichiste français, arrière petit fils de Stanislas
 Stanislas Foäche (1737-1806), armateur français